Глоговац может означать:

Фамилия 
 Глоговац, Стево — боснийский футболист, полузащитник.

Топоним 
 Босния и Герцеговина
 Глоговац — село в общине Биелина Республики Сербской.
 Глоговац — село в общине Цазин Федерации Боснии и Герцеговины.
 Глоговац — монастырь Сербской православной церкви в селе Бабин-До (община Шипово Республики Сербской).

 Сербия
 Глоговац — село в общине Бела-Паланка Пиротского округа.
 Глоговац — село в общине Богатич Мачванского округа.
 Глоговац — посёлок в общине Княжевац.
 Глоговац — посёлок в общине Ягодина.

 Сербия/Косово
 Глоговац — город в Косове, административный центр общины Глоговац.
 Глоговац — община в Косове, входит в Приштинский округ.

 Хорватия
 Глоговац — посёлок в общине Копривнички-Бреги.